

Чоловіки 
 Рижиков Вадим Степанович — заступник начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, лавреат Державної премії України в галузі освіти
 Рижиков Володимир Олександрович — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Рижиков Денис Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Рижиков Сергій Вікторович (* 1980) — російський футболіст, воротар клубу «Рубін» та національної збірної Росії.

Жінки 
 Рижикова Ганна Василівна (* 1989) — українська легкоатлетка, чемпіонка Універсіади.

Примітки 

Прізвища